Сенанаяке () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сенанаяке, Дадли Шелтон (1911—1973) — трижды премьер-министр Цейлона с 26 марта 1952 по 12 октября 1953, с 21 марта по 21 июля 1960 и с 25 марта 1965 по 29 мая 1970.
 Сенанаяке, Дон Стивен (1883—1952) — первый премьер-министр Цейлона с 24 сентября 1947 года до своей кончины.